Біліченко — прізвище.

Відомі носії 
 Біліченко Віктор Вікторович (*1959) — ректор Вінницького національного технічного університету, доктор технічних наук.
 Біліченко Геннадій Васильович (1972—2014) — український військовослужбовець, капітан Служби безпеки України.
 Біліченко Сергій — український рок-музикант, гітарист рок-гурту «Друга Ріка».